Die Qatar Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 8. Januar 2005 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden mit dem Next Generation Adelaide International in Adelaide und den Chennai Open in Chennai zwei Turniere ausgetragen, welche genau wie die Qatar Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Franzose Nicolas Escudé, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Der topgesetzte Schweizer Roger Federer gewann ungefährdert das Turnier ohne einen Satz abzugeben oder einen Tie-Break spielen zu müssen. Im Finale unterlag ihm Ivan Ljubičić, der das zweite Mal in Folge das Finale von Doha erreichte. Für Federer war es der 23. Titel der Karriere.
Im Doppel siegten Martin Damm und Cyril Suk im Vorjahr, die mit anderen Partner jeweils früh ausschieden. In einem Finale ohne gesetzte Paarungen siegten die Spanier Albert Costa und Rafael Nadal gegen Andrei Pavel und Michail Juschny in drei Sätzen. Es war der einzige Doppeltitel für Costa und der dritte Doppeltitel für Nadal.

Das Preisgeld betrug 975.000 US-Dollar, die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.000.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 109 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 97 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 96 kB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Doha